La Coupe de la Fédération 1969 est la  du plus important tournoi de tennis opposant des équipes nationales féminines.

La compétition, qui s'est tenue à Athènes du 19 au , a vu les États-Unis s'imposer en finale face à l'Australie (deux points à un).

Organisation 
Cette  de la Coupe de la Fédération réunit 20 équipes qui s'affrontent par élimination directe en cinq tours, sur sept jours. Douze équipes bénéficient d'un bye au premier tour. 

Chaque rencontre se joue au meilleur des trois matchs, soit deux simples et, le cas échéant, un double décisif.

Résultats

Tableau final

Premier tour

Deuxième tour

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis 1969 (tournoi masculin)
 Fed Cup

Liens externes 
  Site officiel de la Fed Cup
  Site de la WTA

Navigation 

1969
Fed Cup
1969 en Grèce
Compétition de tennis en Grèce
Événement sportif à Athènes
Federation, Coupe de la
Sport en mai 1969